Мещеряко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Мещерякова, Алла Дмитриевна (1943—2020) — советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Мещерякова, Анастасия Владимировна (2011—2016) — девочка-инвалид, убитая своей няней в Москве.
 
 Мещерякова, Ольга Григорьевна (1950—2016) — советская и российская оперная певица и педагог. Народная артистка России.
 Мещерякова, Татьяна Григорьевна (род. 1954) — российский политик, депутат ГД РФ пятого созыва.